Przygody Hucka – powieść Marka Twaina

Filmy
 The Adventures of Huckleberry Finn – amerykański film telewizyjny z 1955 roku
 Przygody Hucka – amerykański film przygodowy z 1960 roku
 Przygody Hucka Finna – amerykański film przygodowy z 1993 roku w reżyserii Stephena Sommersa
 Przygody Hucka Finna – niemiecki film przygodowy z 2012 roku

Seriale
 The New Adventures of Huckleberry Finn – amerykański serial z 1968 roku
 Huckleberry Finn and His Friends – amerykański serial z 1979 roku
 Przygody Hucka Finna – amerykański miniserial z 1986 roku
 Przygody Hucka Finna – japoński serial anime z 1994 roku